1776 kan henvise til flere emner:

 1776 - året for USA's uafhængighedserklæring
 1776 (musical) - en musical om den amerikanske uafhængighedskrig
 1776 (film) - en film på baggrund af denne musical
 1776 (bog) - en bog af David McCullough om den amerikanske uafhængighedskrig
 1776 (spil) - et brætspil om den amerikanske uafhængighedskrig
 1776 (tal) - et heltal; 24•3•37